Jan Verhoeven (kunstschilder), Zuid-Nederlands kunstschilder (1600-1676)
 Jan Verhoeven (architect), Nederlands architect (1926-1994)
 Jan Verhoeven (voetballer), Nederlands voormalig voetballer van UVS
 Jan Verhoeven (zanger), de vaste helft van het Holland Duo (afwisselend samen met Marianne Weber, Colinda van Beckhoven, Janske Mentzij of Erna Temming)